Agnes Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Agnes Creek (Cross Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Northwest Arctic)
 Agnes Creek (Flat Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Agnes Creek (North Fork Elk Creek), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Agnes Creek (American Fork), Fluss im Bundesstaat Montana
 Agnes Creek (Stehekin River), Fluss im Bundesstaat Washington
 South Fork Agnes Creek, Fluss im Bundesstaat Washington
 West Fork Agnes Creek, Fluss im Bundesstaat Washington

in Australien:
 Agnes Creek (Alberga River), Nebenfluss des Alberga River in South Australia.